Snowed Under – cortometraggio del 1923 diretto da Hunt Stromberg
Snowed Under – film del 1936 diretto da Ray Enright